Хатамов () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Хатамов, Кара (1907—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Хатамов, Рахмед Мамед оглы (1925—1993) — советский сержант, полный кавалер Ордена Славы.
 Хатамов, Севиндик Гаджиага оглы (род. 1969) — азербайджанский государственный и политический деятель.

 Женский вариант
 Хатамова, Турсунби (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.